Trojizke (; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Pjatychatky mit etwa 300 Einwohnern (2012).

Das im Jahre 1806 unter dem Namen Balabaniwka (ukrainisch ; russisch ) gegründete Dorf liegt im Norden des Rajon Pjatychatky 54 km nördlich des Rajonzentrums Pjatychatky und in 37 km Entfernung zum nächsten Bahnhof. 1917 erhielt die Ortschaft ihren heutigen Namen.

Bevölkerungsentwicklung

Gemeinde 

Trojizke ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit einer Gesamtbevölkerung von 1.009 Einwohnern (2012).
Die Landratsgemeinde ist im Norden, Westen und Osten von der Oblast Kirowohrad umschlossen und grenzt nur im Osten an die zum Rajon Pjatychatky  gehörende Gemeinde Bilenschtschyna und somit an die Oblast Dnipropetrowsk.

Das größte Dorf der Landratsgemeinde ist Mykolajiwka (ukrainisch , russisch /)  mit 433 Einwohnern, gefolgt von Trojizke mit 312 Einwohnern. Weitere Dörfer sind: Tscherwona Derijiwka (ukrainisch , russisch /)  mit 246 Einwohnern und Beresnjak (ukrainisch und russisch )  mit 18 Einwohnern.
Die Dörfer Nowotrojizke (ukrainisch ), Solotnyzke (ukrainisch ) und Selenyj Klyn (ukrainisch ) sind inzwischen unbewohnt.

Weblinks 
 
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk (ukrainisch)

Quellen 
 administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pjatychatky